Tyler Ennis ist der Name folgender Personen:

* Tyler Ennis (Eishockeyspieler) (Tyler Foster Ennis; * 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Tyler Ennis (Basketballspieler) (Tyler Cameron Ennis; * 1994), kanadischer Basketballspieler